Santi Giovanni e Paolo (dt. Sankt Johannes und Paulus) ist der Name 

italienischer Kirchen, u. a.:
 Santi Giovanni e Paolo (Venedig) in Venedig
 Santi Giovanni e Paolo (Rom) in Rom

Weiteres:
 Teatro Santi Giovanni e Paolo, Venedig

Siehe auch:
 St. Johann und Paul